Техноло́гия:
 Технология — совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности.
 «Технология» — российская синти-поп-группа.
 «Технология» — кинофильм режиссёра Вадима Дуленко, 2008 г.
 «Технология» — научно-производственное предприятие в городе Обнинске Калужской области.
 Трудовое обучение в школе — школьный предмет.